Zorro-pelágico é o nome comum, dado em Moçambique, à espécie de peixe Alopias pelagicus.

Peixes